Сијенега де Флорес има више значења:

 Општина Сијенега де Флорес (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенега де Флорес (Сијенега де Флорес, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенега де Флорес, Парке Индустријал (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику